Вейк-ан-Зее 2018 — 80-й международный шахматный турнир, который проходил с 12 по 28 января 2018 года.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2750)

Регламент турнира 

Турнир проводился по круговой системе и состоял из 13 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы. При этом после каждого хода начиная с первого добавляется 30 секунд времени.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на январь 2018 года

Движение по турам

Таблица

Тай-брейк 

В связи с тем, что Аниш Гири и Магнус Карлсен набрали равное количество очков, то согласно регламенту для выявления победителя был назначен тай-брейк. В нём были сыграны две партии в блиц с контролем времени 5 минут на партию + 3 секунды на ход, в которых со счётом 1½ на ½ очка победу одержал Магнус Карлсен, ставший шестикратным победителем турнира в Вейк-ан-Зее.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Вейк-ан-Зее 2018. Страница турнира на Chess-News

2018 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)